Maaranen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1986), gymnaste finlandaise
 (1947-2019), cycliste américain

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois